A Temporada da Deutschen Produktionswagen Meisterschaft de 1984 foi a primeira temporada do formato Meisterschaft da DTM. A série teve doze rodadas.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
1984 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 1984